Davy Jones peut désigner :
 Davy Jones (1945-2012), acteur et chanteur britannique, membre du groupe pop-rock The Monkees dans les années 1960 ;
 , joueur de baseball ;
 Davy Jones (1964-), pilote automobile américain, vainqueur des 24 heures du Mans 1996 ;
 Davy Jones, créateur de la célèbre série de jeux vidéo Grand Theft Auto (GTA) ;

personnages de fiction
 Davy Jones, personnage légendaire de la littérature britannique ;
 Davy Jones, personnage de la saga Pirates des Caraïbes, faisant référence au personnage de la légende ;
 Davy Jones, comic strip américain de Sam Leff.